Dit is de wereldranglijst van november 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 november 2012.

Mannen 11